Bonda, un cépage de cuve noir, cultivé en vallée d'Aoste,
 Bonda, un cépage suisse de raisins noir.
 Bonda ou Mysore bonda, spécialité indienne, boulettes de purée de pomme de terre enveloppées de farine de pois-chiches et frites,
 Bonda, village du Burkina Faso.
 Bonda, langue du peuple Bondo.